Ledizione 1973-74 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Újpesti Dózsa, che conquista il suo quindicesimo titolo, il sesto consecutivo.

Capocannoniere del torneo fu Mihály Kozma del Budapesti Honvéd con 27 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Újpesti Dózsa campione d'Ungheria 1973-74.
 SZEOL e Dorogi Bányász retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1974-1975: Újpesti Dózsa qualificato.
 Coppa UEFA 1974-1975: Rába ETO e Videoton qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
Campionato ungherese di calcio